Меда́ль «За отва́гу» — государственная награда ряда стран. Известны следующие:

 Медаль «За отвагу» (СССР) — Была учреждена 17 октября 1938 года для награждения воинов Красной Армии, Военно-Морского Флота и пограничной охраны за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза. После распада СССР медаль в том же оформлении (с небольшими корректировками) была заново учреждена в системах наград России, Белоруссии, Приднестровья и ЛНР.
 Медаль «За отвагу» (Россия)
 Медаль «За отвагу» (Израиль)
 Медаль «За отвагу» (Абхазия)
 Медаль «За отвагу» (Азербайджан)
 Медаль «За отвагу» (Армения)
 Медаль «За отвагу» (Белоруссия)
 Медаль «За отвагу» (ПМР)
 Почётная медаль «За отвагу» (Австрия) 

Также:

 Медаль «За отвагу на пожаре» (МЧС)
 Медаль «За отвагу на пожаре» (СССР)
 Медаль «За отвагу на пожаре» (Россия)
 Medal of Honor ()

Примечания